Nagy Márta (1947) közgazdász, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 1997–2009 között
 Nagy Márta (1953) művészettörténész
 Nagy Márta (1954) festőművész
 Nagy Márta (1954) keramikus, porcelántervező iparművész, főiskolai oktató